Bij het landskampioenschap hockey in het seizoen 1941/42 deed zich een bijzonder feit voorkomen bij de heren. De hockeybond riep HDM en Venlo beide uit tot kampioenen van Nederland.

Twee landskampioenen
Het landskampioenschap werd bepaald aan de hand van een kampioenscompetitie tussen de kampioenen van de gewestelijke afdelingen. Toen de kampioenscompetitie werd afgerond, bleek dat HDM en Venlo beide met gelijk aantal winstpunten en onderlinge resultaten op de eerste plaats zouden eindigen. Er werd echter niet gekeken naar het doelgemiddelde (Venlo zou dan alleen kampioen zijn geweest). Geheel in de lijn met voorgaande jaren werd daarom besloten om een beslissingswedstrijd te laten plaatsvinden in het Wagener-stadion. Op zondag 7 juni eindigde deze beslissingswedstrijd tussen HDM en Venlo in een doelpuntloos gelijkspel. Ook na het spelen van tweemaal verlenging bleef een beslissing uit. De bondsscheidsrechters ter plaatse overwogen om de wedstrijd door te laten spelen tot een beslissing zou vallen, maar dat bleek fysiek onverantwoord te zijn volgens de spelers. Ook het nemen van wat heette in die tijd een reeks doelschoten (strafballen), bleek ongewenst en werd als onsportief gezien. Tot slot kon er ook geen tweede beslissingswedstrijd meer gespeeld worden, omdat het seizoen al zodanig uitgerekt was.

Het gevolg was dat de bond niets anders kon doen dan HDM en Venlo beide tot landskampioenen te kronen.

Eindstanden 

(*) Beide landskampioen.

Hockey in 1941
Hockey in 1942
 1941/42